Terpstra is een Friese achternaam, en kan verwijzen naar de volgende personen:

 Aart Terpstra (1955), Nederlands cabaretier
 Anne Terpstra (1991), Nederlands wielrenster
 Ans van der Werf-Terpstra (1916-2011), Nederlands politica
 Doekle Terpstra (1956), Nederlands bestuursvoorzitter Hogeschool InHolland
 Erica Terpstra (1943), Nederlands zwemster en politica
 Gerrit Terpstra (1940), Nederlands politicus
 Jan Terpstra (1888-1952), Nederlands jurist, onderwijskundige en politicus, was minister van onderwijs
 Klaas Anne Terpstra (1971), Nederlands kaatser
 Koos Terpstra (1955), Nederlands schrijver en toneelregisseur
 Niki Terpstra (1984), Nederlands wielrenner
 Pieter Terpstra (1886-1973), Nederlands kristallograaf en natuurkundige
 Pieter Terpstra (1919-2006), Nederlands journalist en schrijver
 Richard Terpstra (1982), Nederlands voetballer

Friese achternaam